Németh András (1924–1999) orvos, urológus
 Németh András (1941) grafikus
 Németh András (1949) építész
 Németh András (1950) pedagógus, neveléstörténész
 Németh András (1953) kézilabdázó, edző
 Németh András (1995) tőrvívó
 Németh András (?) Állami díjas mezőgazdasági szakmérnök
 Németh András (?) Junior Prima díjas népzenész
 Németh András gyártásvezető 
 Németh András költő
 Németh András labdarúgó
 Németh András neveléstörténész
 Németh András producer
 Németh András weblapfejlesztő
 Németh András újságíró